Agassi ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Agassi (* 1970), US-amerikanischer Tennisspieler
 Emmanuel Agassi (1930–2021), iranischer Boxer, Vater von Andre Agassi
 Joseph Agassi (1927–2023), israelischer Philosoph
 Judith B. Agassi (1924–2018), kanadisch-israelische Soziologin
 Meir Agassi (1947–1998), israelischer Autor und Dichter
 Shai Agassi (* 1968), israelischer Software-Unternehmer

Agassi steht für:
 Agassi, südkoreanischer Film aus dem Jahr 2016

Siehe auch:
 Agassiz
 Agazzi